Amerikai Egyesült Államok
 Wingville (Oregon)
 Wingville (Wisconsin)